Molekulska formula C20H32O4 ima više značenja:

 Leukotrien B4
 Arahidonska kiselina 5-hidroperoksid